Чемпионат мира по футболу среди девушек до 20 лет — международный футбольный турнир под эгидой ФИФА, в котором принимают участие сборные, составленные из девушек до 20 лет. Проводится раз в два года. Впервые состоялся в 2002 году как Чемпионат мира по футболу среди девушек до 19 лет. В 2006 году возрастное ограничение изменилось до 20 лет.

Начиная с 2010 года турниры, запланированные на год в преддверии взрослого чемпионата мира, проводились в странах-организаторах взрослых чемпионатов. Подобные турниры выступали в роли тестового мероприятия по аналогии с Кубком конфедераций у мужчин.

Действующим чемпионом мира в данной возрастной категории является сборная Японии.

Результаты

Статистика участия команд 
Условные обозначения
 — чемпионки
 — финалистки
 — 3-е место
 — 4-е место
1/4 – четвертьфинал
Гр – групповой этап
 — не прошли квалификацию 
 — не участвовали / снялись
 — страна не существует или сборная неактивна
 — принимающая сторона
q – квалифицировались на предстоящий турнир

Для каждого турнира показан флаг страны-организатора и количество участников финального турнира в скобках.

Примечания

Ссылки 
 ЧМ по футболу среди девушек до 20 лет на сайте УЕФА